Список лучших альбомов США 2000 года (Billboard Year End Charts) — итоговый список наиболее популярных альбомов журнала Billboard по данным продаж за 2000 год.

История 
Лучшим альбомом года стал «No Strings Attached» группы 'N Sync, который сразу дебютировал на 1 месте в США. Всего за первую неделю альбом был продан тиражом 2,4 млн копий; этот рекорд держится до сих пор.

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2000 году (Billboard)
 Лучшие синглы США 2000 года по версии Billboard
 Список кантри-хитов №1 2000 года (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 2000 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Top 200 лучших альбомов по годам (Архив)

Чарты Billboard 2000 года
Списки лучших альбомов в США по годам (Billboard)